Алекса́ндр Дьяче́нко:
 Дьяченко, Александр (1918 — ?) — советский футболист.
 Дьяченко, Александр (род. 1980) — казахстанский футболист.
 Дьяченко, Александр (род. 1980) — казахстанский игрок в пляжный волейбол.(en)
 Дьяченко, Александр (род. 1981) — эстонский футболист.
 Дьяченко, Александр (род. 1983) — казахстанский велогонщик.(en)
 Дьяченко, Александр Иванович (род. 1957) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Дьяченко, Александр Игоревич (род. 1990) — российский гребец.
 Дьяченко, Александр Станиславович (род. 1965) — российский актёр, музыкант, продюсер.